Caroni može označavati:
 Caroni (rijeka u Venezueli)
 Caroni (rijeka u Trinidadu i Tobagu)